Plaats in Indonesië
 Tebing Abang (Rantau Bayur), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tebing Abang (Semendo Darat Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra